Gfrerer ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Gfrerer (* 1962), österreichische Skirennläuferin
 Gottfried David Gfrerer, österreichischer Musiker, Liedermacher und Restaurator von Resonatorgitarren
 Silvester Gfrerer (* 1959), österreichischer Politiker (ÖVP)